Александра Моисеева: Моисеева (Ширяева), Александра Александровна (род. 1983) — российская волейболистка, игрок в пляжный волейбол.
 Моисеева, Александра Михайловна (1874—1913) — прозаик, переводчица (псевдоним А. Мирэ).